«На мирных полях» — одна из первых картин известного советского и российского живописца, народного художника СССР, лауреата Ленинской премии (1984), Героя Социалистического Труда Андрея Андреевича Мыльникова (1919—2012), получившая широкую известность в СССР и за рубежом, за которую художник был удостоен Сталинской премии третьей степени за 1951 год.

История 
В картине художник обратился к теме послевоенной деревни, раскрыв её через образ женщины, на долю которой выпала основная тяжесть восстановления разрушенного войной хозяйства. Кончилась война, впереди мирная жизнь, стоит горячая пора сенокоса. В лучах солнца молодые женщины идут по полю. Важную роль в работе играет пейзаж, создающий ощущение красоты и безграничного простора Родины, «значительности всего происходящего здесь, на небольшом косогоре, усыпанном полевыми цветами». Вытянутая по горизонтали, композиция картины (два квадрата), типичная для советской пейзажной живописи послевоенного десятилетия, позволяет художнику показать широкую панораму родной земли, размах полей. По замечанию А. Кагановича, его герои «полны бодрости и уверенности в себе, они органично вплетаются в эту пейзажную среду, сотканную из солнечного света, неба, земли и полевых цветов».

Впервые картина «На мирных полях» экспонировалась в 1950 году на выставке произведений ленинградских художников в Русском музее, а затем на Всесоюзной художественной выставке в Москве. В 1951 году за работу «На мирных полях» А. Мыльников был удостоен Сталинской премии третьей степени. Работа в последующем неоднократно экспонировалась на крупнейших художественных выставках и воспроизводилась в печати. Находится в собрании Государственного Русского музея.

См. также 
 Ленинградский Союз художников

Примечания

Литература 
 Выставка произведений ленинградских художников 1950 года. Каталог. М. — Л., Искусство, 1951
 Художественная выставка 1950 года. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог. М., Советский художник, 1950. С. 46
 Блэк В. Андрей Андреевич Мыльников. Альбом произведений. Л., Художник РСФСР, 1960
 Блэк В. Андрей Мыльников. Творческий путь художника. //«Искусство», 1966, № 11, С. 26—32
 Андрей Мыльников. Авт. вступ. ст. Сазонова К. К. — Л., Аврора, 1977.
 Каганович А. Андрей Андреевич Мыльников. Л., Художник РСФСР, 1980. С. 28—30, 112—113
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1987. С. 89
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., «Первоцвет», 2007. С. 57

Ссылки 
 «На мирных полях» на портале «Виртуальный Русский музей»

Изобразительное искусство соцреализма
Картины Андрея Мыльникова
Картины из собраний Государственного Русского музея
Картины 1950 года
Труд в изобразительном искусстве
Крестьяне в живописи